Sèvre ist der Name folgender Flüsse in Frankreich: 

* Sèvre Nantaise, Nebenfluss der Loire, der bei Nantes mündet 
 Sèvre Niortaise, Küstenfluss, der nördlich von La Rochelle in den Atlantik mündet

Siehe auch:

 Sèvres
 Muscadet Sèvre et Maine